Ferrero kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael D. Ferrero

Robotskapade auktorsförkortningar